Miejscowości w USA:
 Town Creek – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Lawrence
Gminy w USA:
 Town Creek (ang. Town Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Brunswick